Köhnəqışlaq – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Köhnəqışlaq – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian